В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Дженні Бірн і Мішелл Джаггерд-Лай виграли титул, у фіналі перемігши пару Беверлі Бовіс-Гекні і Ху На 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Марін Луї-Гарпер /  Хетер Ладлофф (півфінал)
 Гретхен Магерс /  Кенді Рейнолдс (2-ге коло)
 Відсутня
 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (2-ге коло)

 Анна-Марія Фернандес /  Луїс Філд (2-ге коло)
 Гелен Келесі /  Алісія Молтон (2-ге коло)
 Відсутня
 Еллі Гакамі /  Террі Фелпс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis